Haining, ville de le Chine
 (69869) Haining,  astéroïde de la ceinture principale

Nom de famille 

Jane Haining, missionnaire chrétienne britannique
Peter Haining, journaliste, écrivain et compilateur britannique
Robert Haining, général britannique
Teng Haining, athlète chinois, spécialiste du demi-fond

Homonymie de patronyme